Mouchet ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Mouchet (* 1959), französische Schauspielerin
 Charlotte Mouchet (* 1996), französische Mittelstreckenläuferin